Merișor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Merișor (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Merișor (Bănița), Dorf im Kreis Hunedoara
 Merișor (Bucureșci), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Merișor (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Merișor (Mureș), Dorf im Kreis Mureș